Barbu Ștefănescu Delavrancea – scrittore rumeno
 Codrin Ștefănescu – politico rumeno
 Costică Ștefănescu – allenatore di calcio e calciatore romeno
 Marius Ștefănescu – calciatore rumeno